Stewart Airport ist der Name folgender Flughäfen:

in den Vereinigten Staaten:
 Stewart Airport (Illinois)
 Stewart Airport (Maryland)
 Stewart Airport (North Carolina)
 Stewart Airport (Oklahoma)
 Stewart International Airport bei Newburgh, New York

in Kanada:
 Stewart Airport (British Columbia)